Сімодзьо (Айті)
Сімодзьо (Наґано)
Сімодзьо (Ніїґата)